Професіональна футбольна група А 1984–85 — 61-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Левські-Спартак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. За матч, який закінчувався у нічию 0-0, жодна з команд не отримувала очок.
2. Клуби Левські-Спартак та ЦСКА Септемврійско знаме були дискваліфіковані на 1 рік Болгарським футбольним союзом через скандал у фіналі Кубка Болгарії 1984—1985.
3. Після закінчення сезону клуб ЦСКА Септемврійско знаме змінив назву на Средец.
4. Після закінчення сезону клуб Левські-Спартак змінив назву на Вітоша.
5. Після закінчення сезону клуб ЖСК-Спартак змінив назву на Спартак.
6. Після закінчення сезону клуб Ботев (Враца) змінив назву на Враца.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1984–1985
Болгарія
Болгарія
1984 у болгарському спорті
1985 у болгарському спорті